Exhumed — американская дэт-метал-группа, образованная в 1990 году.

История 
Группа основана в 1990 году в городе Сан-Хосе (США), тогда ещё 15-летним Мэттом Харви. В 1998 году группа записала свой дебютный альбом Gore Metal. Группа пережила распад в 2005 году, но в 2010 году стала снова активной и в 2011 году записала альбом All Guts, No Glory.

Состав 
 Мэтт Харви — вокал, ритм- и соло-гитара (1990—2005, 2010 — наше время)
 Мэтт Фэрри — бас-гитара (2014 — наше время)
 Bud Burke — ритм- и соло-гитара (2012 — наше время)
 Майк Хамилитон — ударные (2011 — наше время)

Бывшие участники 
 Роб Бэбкок — бас-гитара (2012—2014)
 Уэс Кейли — гитара (2005—2012)
 Леон Дель Муерте — гитара (1996—1997), бас-гитара (2002—2005, 2010—2011)
 Джэйк Гиардина — бас-гитара (1991—1993)
 Росс Сэвэдж — бас-гитара (1994—1999)
 Майк Бимс — гитара (1998—2005)
 Дарелл Худашелт — гитара (1991—1996)
 Бен Маррс — бас-гитара (1991—1992)
 Колтен Лавалли — бас-гитара (1993)
 Matt Widener — бас-гитара (1994—1995)
 Стив Сзаковский — бас-гитара (1995—1996)
 Мэтт Коннелль — ударные (2005)
 Кул Джонс — ударные (1990—2003)
 Джон Лонгстрэч — ударные (2004)
 Лорин Эштон — bass (сессионный, 1995)
 Дэнни Уолкер — ударные (2010—2011)

Дискография

Альбомы 
 Gore Metal (1998)
 Slaughtercult (2000)
 Anatomy Is Destiny (2003)
 Garbage Daze Re-Regurgitated (кавер-альбом) (2005)
 All Guts, No Glory (2011)
 Necrocracy (2013)
 To The Dead (2022)

Мини-альбомы и сплиты 
 Excreting Innards (7") (1992)
 Split with Haemorrhage (1995)
 In the Name of Gore (split CD with Hemdale) (1996)
 Blood And Alcohol (split 7" with Pale Existence) (1996)
 Chords of Chaos (4-way split with Ear Bleeding Disorder, Necrose, and Excreted Alive) (1997)
 Instruments of Hell (split 7" with No Comply) (1997)
 Indignities to the Dead (split 7" with Pantalones Abajo Mereneros) (1997)
 Totally Fucking Dead (split 7" with Nyctophobic) (1998)
 Tales of the Exhumed (split 7" with Retaliation) (1998)
 Split 7" with Sanity’s Dawn (2000)
 Split 7" with Gadget (2001)
 Deceased in the East/Extirpated Live Emanations (live split 10" with Aborted) (2003)
 Something Sickened This Way Comes / To Clone and to Enforce (split 7" and 3" CD with Ingrowing) (2006)
 Exhumed / Iron Reagan (2014) Tankcrimes Records

Компиляции 
 Platters of Splatter (2004)

Демозаписи 
 Dissecting the Caseated Omentum (1992)
 Goregasm (1992)
 Untitled (1992)
 Untitled (1993)
 Grotesque Putrefied Brains (1993)
 Horrific Expulsion of Gore (1994)

Ссылки 
 Официальный блог
 Exhumed на Encyclopaedia Metallum
 Официальный форум Exhumed
 Exhumed на Allmusic

Дэт-метал-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Сан-Хосе (Калифорния)
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Исполнители Relapse Records